Інцидент (від ) — неприємна подія, непорозуміння, випадок, зіткнення.

Інші тлумачення 

Також, зважаючи на політкоректність, і, з мотивів обережності щодо попередніх неекспертних висновків, інцидентом можуть позначати збройні конфлікти .

Інцидент (щодо кібербезпеки) – означає будь-яку подію, що негативно впливає на безпеку мережевих та інформаційних систем ()

Визначення українського законодавства щодо кіберінцинденту 
Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» використовуючи термін "Інцидент кібербезпеки", визначає його як: 
 подію або сукупність несприятливих подій ненавмисного характеру (природного, технічного, технологічного, помилкового, зокрема, пов’язаних з людським фактором) 
 чи таких, що мають ознаки можливої (потенційної) кібератаки, які:
 становлять загрозу безпеці систем електронних комунікацій, систем управління технологічними процесами, 
 створюють імовірність порушення штатного режиму функціонування таких систем (у тому числі зриву та/або блокування роботи системи, та/або несанкціонованого управління її ресурсами), 
 ставлять під загрозу безпеку (захищеність) електронних інформаційних ресурсів.

Див. також 
 Тонкінський інцидент
 Інцидент Бункю
 Інцидент біля Імператорських воріт
 «Інцидент» — фільм 1967 року.

Примітки

Посилання 
 

Інциденти
Соціальні стосунки
Інформаційна безпека